Karolína Indráčková (ur. 26 sierpnia 1997 w Jilemnicach) – czeska skoczkini narciarska, reprezentantka JKL Desná.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 18 lutego 2012 w Libercu podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległość odpowiednio 72,5 m i 61,0 m na skoczni średniej.

19 lutego 2013 zajęła 17. miejsce na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w konkurencji indywidualnej, po skokach na 59,0 i 58,0 metra. Dwa dni później zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej, w której wystąpiła wraz z Michaelą Rajnochovą, Natálie Dejmkovą i Barborą Blažkovą.

Skoki narciarskie uprawia również jej młodsza siostra, Anežka Indráčková.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Ulrichovej na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Indráčkovej na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Jilemnicach
Urodzeni w 1997